The Antidote (album Morcheeba)
 The Antidote (album Moonspell)